Бутке́вич (, ) — українське прізвище (білоруського походження).

Відомі носії 
 Буткевич Адольф Веніамінович (1914—1983) — радянський науковець у галузі геодезії і картографії.
 Буткевич Володимир Григорович (* 1946) — український учений-правник, академік-засновник АН ВШ України.
 Буткевич Геннадій Владиславович (*1958) — бізнесмен, співвласник однієї з найбільшої української корпорації, яка займається роздрібною торгівлею — АТБ-Маркет.
 Буткевич Георгій Володимирович (1903—1974) — радянський енергетик, доктор технічних наук (1938), професор (1939), фахівець в галузі високовольтного електроапаратобудування.
 Буткевич Дар'я Олександрівна (* 1996) — українська волейболістка.
 Буткевич Леонід (1900—1980) — хорунжий Армії УНР.
 Буткевич Олег (*1972) — білоруський римо-католицький єпископ Вітебський.
 Буткевич Олександр (1780—1829) — литовсько-білоруський мовознавець, священик-василіянин.
 Буткевич Ольга Миколаївна (* 1986) — українська і британська борчиня вільного стилю.
 Буткевич Паулс (* 1940) — латвійський кіноактор, заслужений артист Російської Федерації.
 Буткевич Тимофій Іванович (1854—1925) — протоієрей, магістр богослов'я, автор «Историко-статистического описания Харьковского кафедрального Успенского собора».
 Буткевич Максим Олександрович (* 1977) — український правозахисник, журналіст, громадський діяч, військовослужбовець.

Топоніми 

 Буткевич — селище в Україні, підпорядковане Краснолуцькій міськраді Луганської області

Див. також 

 Будкевич
 Буткявічюс

Примітки